Surrey—Newton est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique  (Canada). Elle comprend:
 Une partie de la ville de Surrey

Les circonscriptions limitrophes sont Surrey-Centre, Delta, Surrey-Sud—White Rock, Cloverdale—Langley City et Fleetwood—Port Kells.

Députés

Résultats électoraux

Notes et références

Voir aussi 
Circonscription de Surrey—Newton — Statistique Canada
Circonscription de Surrey—Newton — Élections Canada

Circonscription fédérale en Colombie-Britannique